Atac a Pearl Harbor per l'Marina Imperial Japonesa al matí del 7 de desembre de 1941.
 Pearl Harbor és port a l'illa de Hawaii.
 Pearl Harbor (pel·lícula) pel·lícula dirigida per Michael Bay.